Чемпионат Европы по хоккею на траве среди женщин 1991 — 3-й розыгрыш чемпионата Европы по хоккею на траве среди женских сборных команд. Турнир прошёл с 1 по 10 мая 1991 года в городе Брюссель, Бельгия.

Победителями чемпионата (в 1-й раз в своей истории) стала сборная Англии, победившая в финале сборную Германии со счётом 2:1. Бронзовым призёром чемпионата стала сборная СССР, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Нидерландов со счётом 3:2 (это было последнее выступление сборной СССР на чемпионате Европы, в дальнейшем её в международных соревнованиях заменила сборная России).

Результаты игр

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте EHF
 Страница о чемпионате на сайте todor66.com

1991
Май 1991 года
Спорт в Бельгии в 1991 году
1991 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Бельгии
Международные спортивные соревнования в Брюсселе
Хоккей на траве
Чемпионаты Европы в Бельгии